Bottou Department är ett departement i Burkina Faso.   Det ligger i provinsen Province de la Tapoa och regionen Est, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou.

Omgivningarna runt Bottou Department är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Bottou Department är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Est, Burkina Faso
Kontrollbehov inkommande wikilänkar